Le Festival international d'expression artistique libre et désordonné (FIEALD) est une scène ouverte qui a vu le jour sur une péniche en 1991, avant de passer par Le Zèbre de Belleville, le Café de la Gare, le théâtre Trévise depuis 1993 et le enfin le théâtre Les Enfants du Paradis.

Créé par Luc Sonzogni et Jérôme L'hotsky, le FIEALD est aujourd'hui la plus ancienne scène ouverte de Paris.

Le spectacle a lieu tous les dimanches soir au théâtre Les Enfants du Paradis à Paris à 20 h 30.

Principe 
L'idée est d'offrir un lieu d'expression artistique non sélectif pour les artistes en herbe ou en promotion. Une heure avant le début du spectacle, cinq artistes sont choisis au hasard dans ceux qui se présentent.

Ils ne sont pas auditionnés, seul est connu alors le type d'intervention qu'ils vont faire : chanson, sketch, magie, etc.

Ils ont droit à cinq minutes sur scène et pas plus. Au-delà de ce délai, un gong sonore retentit indiquant qu'ils doivent conclure leur passage.

Se produisent aussi durant cette soirée, un orchestre en live et l'équipe d'animation composée d'artistes (humoristes) résidant. En plus de l'ouverture de la soirée, de sketchs d'actualité, l'équipe  d'animation permet de présenter et déprésenter les artistes et leur permet de faire leur promo.

Structure 
Le FIEALD est géré par une association L'ART SEINE. Tous les membres concourant à la réalisation du spectacle sont membres de cette association et bénévoles. Chaque dimanche, une trentaine de bénévoles s'investissent dans cette soirée autour de plusieurs pôles: accueil artistes, accueil public, régie technique, costumes, photos, vidéos...

Les soirées spéciales 
Différentes soirées spéciales ont lieu au cours de l'année :
 Best of Avignon (septembre) : première édition de l'année, le FIEALD invite les artistes qui ont marqué le Festival d'Avignon précédant cette rentrée.
 Best of de Noël (décembre) : dernière édition de l'année civile, le FIEALD invite tous les artistes qui se sont fait remarquer au FIEALD depuis septembre.
 Best of de Juin : dernier FIEALD de la saison, le FIEALD invite tous les artistes qui se sont fait remarquer au FIEALD entre janvier et juin.
 Soirées à thèmes : différentes selon les années, ces soirées sont l'occasion de placer les sketchs de l'équipe d'animation sous un thème bien précis (Saint Valentin, Halloween, Soirée Pyjama, Soirée 90's...). La méthode de sélection au hasard des artistes est inchangée.

Anciens artistes du FIEALD 
 Élie et Dieudonné / Dany Boon / Stéphane Guillon / Élie Kakou / Gustave Parking / Michel Muller / Éric et Ramzy / Tex / Lewis-Martin Soucy / Patrice Abbou / Destroy TV / Olivier Mag / 
 Tomer Sisley / Jamel Debbouze / Constance / Les Lascars gays / Jérémy Ferrari / Olivier de Benoist / 
 Arnaud Tsamere / Florent Peyre / Kev Adams / Garnier et Sentou / Les Fatals Picards / Kyan Khojandi

Équipe d'animation
 Luc Sonzogni / Dany Boon
 Jean-Luc Lemoine / Jamel Debbouze
 Ben / Constance
 Arnaud Cosson / Gustave Parking

Antenne de Marseille 
Le FIEALD existe aussi à Marseille, qui a lieu une fois par mois, au café Théâtre du Tétard depuis .

Références

Lien externe 
 
 

Festival de théâtre en France
Festival fondé en 1991
Festival en Île-de-France
Culture à Paris